Вяхирева, Анна Викторовна (род. 1995) — российская гандболистка.
 Кузнецова (Вяхирева), Полина Викторовна (род. 1987) — российская гандболистка.